Jarosław Marzec (1963-1998) – polski lekkoatleta, sprinter
 Jarosław Marzec (ur. 1959) – były dyrektor Centralnego Biura Śledczego